Waleska (cantora) (1941-) — cantora brasileira
Waleska (Geórgia) — cidade do estado da Geórgia, Estados Unidos
610 Valeska — asteroide

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos